Luckau (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Luckau (Wendland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen